Ottoman har flera betydelser:

 Ottoman – en benämning på dynastin som härskade i Osmanska riket och de (turkiska) medborgare som ingick i maktsfären, se Osmaner (befolkning)
 Ottoman (möbel) – ursprungligen en låg osmansk vilsoffa utan rygg- eller sidostöd, senare allmänt en låg och mjuk soffa ofta med lösa ryggdynor och kuddar  
 Ottoman (tyg) – textil av ylle eller sidentyg med upphöjda tvärränder (tvärrips)